Biston albapicata är en fjärilsart som beskrevs av Edward Alfred Cockayne 1953. Biston albapicata ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
albapicata